naczółek – element uzdy
 dach naczółkowy
 naczółek (zbroja) – "hełm" koński, fragment zbroi chroniący głowę konia
 naczółek – element architektoniczny